Nino steht für 
 Nino (Fußballspieler, 1980) (Juan Francisco Martínez Modesto; * 1980), spanischer Fußballspieler
 Nino (Fußballspieler, 1997) (Marcilio Florencio Mota Filho; * 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Nino (Heilige), eine Heilige
 Nino (Sänger) (Amir Rešić; 1964–2007), bosnischer Sänger
 Nino (Vorname), einen männlichen und weiblichen Vornamen

NINO steht für:
 NINO (Textil), eine ehemalige Textilfirma in Nordhorn
 NINO-Rohgewebelager, NINO-Verwaltungsgebäude und NINO-Hochbau, heute unter Denkmalschutz stehende ehemalige Gebäude im NINO-Wirtschaftspark

Siehe auch:
 Niño
 El Niño (Begriffsklärung)
 Daninos
 Santo Niño
 Ill Niño

Abkürzung